STZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Terezinha (MT) (Brasile)